O Joaçaba Esporte Clube foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Joaçaba, no Estado de Santa Catarina.

Histórico em competições oficiais
Campeonato Catarinense: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983.

Ranking da CBF

 Posição: 325º
 Pontuação: 1 ponto

Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol que pontua todos os times do Brasil.

Clubes de futebol fundados em 1977
Clubes de futebol extintos de Santa Catarina
Joacaba Esporte Clube
Fundações em Santa Catarina em 1977